Tělovýchovná jednota Slovan Kamenice nad Lipou je český fotbalový klub z města Kamenice nad Lipou, hrající od sezóny 2012/13 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1923 pod názvem SK Kamenice nad Lipou.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Kamenice nad Lipou.

Mezi nejznámější odchovance klubu patří bratři Miroslav a František Vítů, Lukáš Masopust a Tomáš Sivok

Historické názvy 

Zdroj: 

 1923 – SK Kamenice nad Lipou (Sportovní klub Kamenice nad Lipou)
 19?? – TJ Slovan Kamenice nad Lipou (Tělovýchovná jednota Slovan Kamenice nad Lipou)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1923
TJ Slovan
Sportovní kluby v okrese Pelhřimov
Fotbal v okrese Pelhřimov